Cymbalophora tessellata är en fjärilsart som beskrevs av De Ville. 1789. Cymbalophora tessellata ingår i släktet Cymbalophora och familjen björnspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Björnspinnare
tessellata